Nachtweidesee ist der Name von:

 Nachtweidesee (Bremen), See in Bremen
 Nachtweidesee (Kahl am Main), See bei Kahl am Main im Landkreis Aschaffenburg, Bayern